Sgurr nan Gillean kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Sgùrr nan Gillean, berg, Skottland, Highland, 
 Sgurr nan Gillean (bergstopp i Storbritannien), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar